PABO de Wylderbeek is een onderwijsinstituut voor hoger beroepsonderwijs in de Nederlandse plaats Venlo. Aanvankelijk betrof dit een zelfstandige school, maar sinds 1 januari 1996 is het opgegaan in Hogeschool Venlo, waarmee het als zodanig onderdeel uitmaakt van Fontys Hogescholen.

Geschiedenis

Kweekschool 
In Venlo was sinds de 19e eeuw een kweekschool voor onderwijzers gevestigd. Echter, destijds waren het voornamelijk meisjes die de opleiding konden volgen. De zusters van Liefde waren in 1856 vanuit Tilburg naar Venlo gekomen en verzorgden in deze stad het lager onderwijs. Ook leidden zij enkele bewaarscholen waarvoor zij leidsters nodig hadden. Dit werden de eerste niet-religieuze leidsters in Venlo. De Kleuterleidstersopleidingsschool (KLOS) was vóór de Tweede Wereldoorlog gevestigd in het kloostercomplex aan de Grote Kerkstraat. Tijdens de oorlog werd dit pand echter verwoest, en de opleiding leidde een zwervend bestaan totdat in 1962 het kloostercomplex van Loreto aan de Zusterstraat werd betrokken. De opleiding had in 1958 een wettelijke status gekregen, waardoor er geld vrijkwam om opleidingspersoneel te werven. De laatste zuster stopte in 1981 met lesgeven. In de jaren 70 werd een begin gemaakt aan een fusie met de Pedagogische Academie Wylderbeek, die in 1984 werd afgerond. In dat jaar verhuisde de KLOS dan ook naar de PABO.

PABO 
De PABO was aanvankelijk gevestigd in stadsdeel Blerick. De school werd volledig gerund door zusters. In 1965 werd op het huidige terrein van de Fontys een nieuwe school gebouwd. Op dit terrein was toen nog een klooster gevestigd. Vanaf dat moment werd de kweekschool officieel een PABO. In augustus 1987 ging de PABO op in de huidige Fontys hogeschool. De nieuwbouw, die het voormalige klooster verbond met andere bestaande gebouwen, werd in gebruik genomen in 1991.

Sinds 2022 zijn de gebouwen aangewezen als gemeentelijk monument.

Externe link 
 Website Fontys Venlo

Zie ook 
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo (gemeente)

Fontys Hogeschool Venlo